Луције Емилије Паул је било неколико римских политичара и војсковођа
 Луције Емилије Лепид Паул
 Луције Емилије Паул (конзул 219. п. н. е.)
 Луције Емилије Паул Македонац
 Луције Емилије Паул (конзул 1)
 Луције Емилије Лепид Паул (конзул 34. п. н. е.)